Dit is de wereldranglijst voor mannen van maart 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 maart 2017.

Mannen 03